|-
| 99801 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99802 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99803 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99804 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99805 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99806 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99807 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99808 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99809 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99810 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99811 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99812 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99813 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99814 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99815 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99816 - || || 5 de juny, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99817 - || || 7 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99818 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99819 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99820 - || || 15 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99821 - || || 10 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99822 - || 2002 MA || 16 de juny, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99823 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99824 - || || 29 de juny, 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 99825 - || || 12 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 99826 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99827 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99828 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99829 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99830 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99831 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99832 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99833 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99834 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99835 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99836 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99837 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99838 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99839 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99840 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99841 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99842 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99843 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99844 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99845 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99846 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99847 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99848 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99849 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99850 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99851 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99852 - || || 19 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99853 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99854 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99855 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99856 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99857 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99858 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99859 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99860 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99861 Tscharnuter || || 29 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99862 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99863 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99864 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99865 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99866 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99867 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99868 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99869 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99870 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99871 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99872 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99873 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99874 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99875 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99876 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99877 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99878 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99879 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99880 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99881 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99882 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99883 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99884 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99885 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99886 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99887 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99888 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99889 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99890 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99891 - || || 9 d'agost, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 99892 - || 2002 QL || 16 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99893 - || 2002 QX || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99894 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99895 - || || 16 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99896 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99897 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99898 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99899 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99900 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
9